Lucretia steht für:

 Lucretia, römische Frau aus der (halb-)mythischen Frühzeit
 Lucretia (Shakespeare), episches Versgedicht von Shakespear
 (281) Lucretia, Asteroid 
 Lucretia (Vorname), weiblicher Vorname 
Siehe auch:
 Lucrecia